Pułki piechoty (strzelców) noszące numer „16”:

Wojska Polskiego
 16 Regiment Pieszy Były Skarbowy – pułk piechoty wojsk koronnych, utworzony w 1794 z Milicji Skarbowej; stanowisko: Warszawa; komendant: płk Jan Gisiler
 16 Pułk Piechoty Księstwa Warszawskiego
 16 Pułk Piechoty Liniowej Królestwa Kongresowego
 16 Pułk Strzelców Polskich – 5 Dywizja Strzelców Polskich (II Korpus)
 16 Pułk Strzelców Polskich – pułk piechoty Armii Polskiej we Francji; późniejszy 82 Syberyjski Pułk Piechoty
 16 Pułk Piechoty – pułk piechoty Wojska Polskiego II RP utworzony w styczniu 1919 z przemianowania Pułku Piechoty Ziemi Bocheńskiej, w lutym tego roku przemianowany na 15 Pułk Piechoty
 16 Pułk Piechoty Ziemi Tarnowskiej – pułk piechoty Wojska Polskiego II RP utworzony w lutym 1919 z przemianowania 13 Pułku Piechoty Ziemi Tarnowskiej, który powstał w listopadzie 1918 jako 57 Pułk Piechoty Ziemi Tarnowskiej
 16 Pułk Piechoty (PSZ) – oddział 6 Lwowskiej Dywizji Piechoty
 16 Kołobrzeski Pułk Piechoty – oddział piechoty ludowego Wojska Polskiego (6 DP)

Austro-węgierskie
 Warażdyński Pułk Piechoty Barona von Giesla Nr 16 (1703 - 1918)
 16 Pułk Piechoty Obrony Krajowej (1889–1917) → Pułk Strzelców Nr 16
 16 Pułk Piechoty Honwedu (1886–1918)

Rosyjskie
 16 Fiński Pułk Strzelców Imperium Rosyjskiego (16-й Финляндский стрелковый полк) – pułk piechoty rosyjskiej okresu Imperium Rosyjskiego
 16 Ładożski Pułk Piechoty (16-й пехотный Ладожский полк) – pułk piechoty rosyjskiej okresu Imperium Rosyjskiego; dyslokacja w 1914: Zambrów
 16 Mingrelski Pułk Grenadierów (16-й гренадерский Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк) – pułk piechoty rosyjskiej okresu Imperium Rosyjskiego; dyslokacja w 1914: Tyflis
 16 Pułk Strzelców Imperium Rosyjskiego (16-й стрелковый полк) – pułk piechoty rosyjskiej okresu Imperium Rosyjskiego; dyslokacja w 1914: Odessa
 16 Iszymski Syberyjski Pułk Strzelecki

Niemieckie
 16 Pułk Piechoty (Infanterie-Regiment 16) – pułk piechoty niemieckiej okresu Republiki Weimarskiej i III Rzeszy